Sumgajit FK (Aserbadjansk: Səbail Futbol Klubu) er en aserbajdsjansk fodboldklub fra Sumgajit. Klubben blev stiftet i 2010 og spiller i den bedste aserbajdsjanske liga.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. januar 2020.

Noter

Eksterne links 
 Sumgajit FK hjemmeside 
 Sumgajit FK på Soccerway

Fodboldklubber i Aserbajdsjan
Etableret i 2010